Серге́й Смета́нин:
 Сметанин, Сергей Леонидович (1954—2005) — гармонист и композитор.
 Сметанин, Сергей Николаевич — советский и российский актёр, режиссёр.